Un templo expiatorio es una casa de oración donde de manera permanente está expuesto el Santísimo Sacramento para la expiación de pecados.

Templos 
Ejemplos notables de templo expiatorio son:

España 
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, situado en la ciudad de Barcelona - Declarado Patrimonio de la humanidad en 1984.
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, situado en la ciudad de Barcelona.

México 
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, situado en la ciudad de León, Guanajuato.
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, situado en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. 
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, situado en la ciudad de Zamora de Hidalgo, Michoacán.
Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, situado en Guadalajara, Jalisco.
Templo Expiatorio a Cristo Rey, Antigua Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, situado en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
Templo San Luis Gonzaga (Monterrey N. L.)
Templo de Nuestra Señora del Carmen (Tepic, Nayarit.)
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús (Durango), situado en la ciudad de Durango, Durango.
Templo Expiatorio Guadalupano, situado en el municipio de Teziutlán, Puebla
Templo Expiatorio del Ave María, situado en la ciudad de Aguascalientes, Ags.
Templo Expiatorio de Nuestra Señora de La Merced, situado en el municipio de Teocaltiche, Jal.
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, situado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.
Templo Expiatorio Nuestra Señora de los Ángeles, situado en la ciudad de Puruandiro, Michoacán.
Templo Expiatorio San Miguel Arcángel, situado en la ciudad de Iguala, Guerrero.
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús situado en la ciudad de Xalapa, Veracruz